Wildes Sampaio (Salgueiro (Pernambuco), 18 de fevereiro de 1987) é um cineasta brasileiro.

Wildes Sampaio já dirigiu e produziu mais de 30 projetos audiovisuais socioeducativos, dirigindo ainda vários filmes, desenhos animados, interprogramas de TV, e campanhas de marketing e publicidade.

Projeto Cine Sertão 

Em 2004 idealizou e produziu o projeto Cine Sertão, um projeto de cinema que contou com a sua segunda edição em Março de 2009, financiado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura). Em janeiro de 2005 o projeto Cine Sertão foi escolhido pela Fundação Roberto Marinho e pelo Canal Futura como um dos 10 melhores projetos audiovisuais do Brasil. O projeto fez parte, em 2008, do 1º Festival de Cinema de Triunfo.

Historial

 (1999) Dirigiu seu primeiro documentário gravado na zona rural de Salgueiro, no interior de Pernambuco.
 (2000) Venceu o Concurso de Redação Brasil 500 Anos promovido no Sertão do Estado.
 (2002) Realizou a primeira Exposição de Pintura em Óleo Sobre Tela com 37 crianças do projeto "Um Olhar Sobre a Tela".
 (2003) Dirigiu o primeiro Festival de Filmes do Sertão de Pernambuco em parceria com a TV Grande Rio.
 (2004) Idealizou o Cine Sertão - o maior programa audiovisual estudantil do semi-árido brasileiro, onde já dirigiu 10 filmes.
 (2005) Geração Futura - RJ - Selecionado como autor de um dos 10 melhores projetos audiovisuais do Brasil pela Fundação Roberto Marinho para o programa do Canal Futura.
 (2005) Idealizou, dirigiu e produziu o Circuito Brasileiro de Cinema Digital.
 (2005) Foi pioneiro na produção audiovisual infanto-juvenil do Arquipélago de Fernando de Noronha, patrimônio da UNESCO.
 (2005) Dirigiu a "Campanha Nacional pela Violência no Recife" exibida no Canal Futura.
 (2006) Projeto Noronha Para Sempre - Venceu o Prêmio Top Social 2007 - Dirigiu os projetos audiovisuais com jovens da ilha.
 (2006) Minha Cidade Tem História - Dirigiu e produziu o projeto que conta a história do surgimento das cidades em desenhos 
animados feitos pelas crianças do próprio município, realizando sua primeira edição em Salgueiro.
 (2006) Salgueiro Formas & Cores - PE - Projeto de Artes Plásticas com crianças carentes que ajudou a levar o Selo UNICEF - 
Município Aprovado para Salgueiro.
 (2006) CINE-PE Festival do Audiovisual - Indicado ao Troféu Calunga com o filme As Estrelas do Céu.
 (2007) Programa Banco do Nordeste de Cultura - Venceu a seleção de patrocínios entre 2157 inscritos, com o Cine Sertão.
 (2008) SEMINÁRIO Nacional do Bioma Caatinga - PE - Participante/ouvinte do evento que discutiu Gestão Territorial da Caatinga.
 (2008) FUNCULTURA – Governo de Pernambuco - Aprovação na Assembléia Legislativa de Emenda Parlamentar no Projeto Lei do 
Orçamento Anual do Estado para a consolidação do Cine Sertão nas ações do Funcultura.
 (2008) UAB - Universidade Aberta do Brasil em Pernambuco - Foi consultor do núcleo de produção audiovisual.
 (2008) FEST CINE Amazônia – RO - Primeiro Brasileiro selecionado com 9 filmes de uma só vez para a Mostra Paralela.
 (2008) Festival de Cinema Atual	- PE - Convidado Especial para exibir o curta Trilha Perdida,  gravado em F. de Noronha
 (2008) Festival de Vídeo de Pernambuco - Indicado na categoria melhor ficção com o curta O Jumento do Lua Estrela.
 (2008) Festival Anim!Arte – RJ - Diretor Premiado com o troféu Melhor Animação Nacional: Salgueiro Tem História.
 (2008) Festival de Cinema de Varginha – MG - Indicado ao troféu ET de Ouro com 3 filmes em competição.
 (2008) Festival Internacional de Televisão – RJ/SP/BA/PA - Selecionado com 2 programas para a Mostra de Pilotos Brasileiros.
 (2008) FestNatal Festival de Cinema de Natal -RN - Selecionado com 4 filmes e vencedor do Prêmio Especial do Júri.
 (2008) Mostra de Curtas de Ourinhos – SP - Selecionado para a Mostra Infantil com o filme O Jumento do Lua Estrela.
 (2008) Festival Curta SESC Três Rios - RJ - Selecionado para a Mostra Infantil com o filme O Jumento do Lua Estrela.
 (2008) Curta Santos – SP - Selecionado para a Mostra Olhar de Rua com 2 desenhos animados.
 (2008) Festival Internacional de Cinema Infantil - RJ/SP/PE/SE/BA/DF/MG - Um dos 7 Brasileiros indicados ao Prêmio Brasil de 
Cinema Infantil.
 (2008) Festival de Cinema de Triunfo -PE- Convidado especial para o Debate sobre Produção Audiovisual no Semi-Árido.
 (2009) Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud (Argentina) - Convidado pela Asociación Nueva Mirada, 
membro da Aliança Global pela Diversidade Cultural da UNESCO/Unicef para representar o Brasil em Buenos Aires.

Ligações externas
 Site da WSPBrasil

Produtores de cinema do Brasil
Naturais de Salgueiro (Pernambuco)